Lenc – polskie nazwisko.

Znani Lencowie:
 Czesław Lenc (1926-98) – polski piłkarz
 Konstanty Lenc (1866-1943) – polski prawnik
 Ryszard Lenc (ur. 1955) – prozaik, autor opowiadań

Zobacz też 
 Lenz, Lentz